Ottinger är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:
 
 Albert Ottinger (1878–1938), amerikansk jurist och politiker
 Franz von Ottinger (1793–1869), österrikisk kavallerigeneral 
 Richard Ottinger (född 1929), amerikansk politiker
 Ulrike Ottinger (född 1942), tysk filmproducent

Se även 
 Otting
 Oettinger

Tyska efternamn